CAU steht für
 Central Asian Union, ehemalige transnationale Organisation einiger zentralasiatischer Staaten (gegr. 1994)
 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Cau ist der Familienname folgender Personen: 
 Jean Cau (Ruderer) (1875–1921), französischer Ruderer
 Jean Cau (1925–1993), französischer Schriftsteller
 Mario Cau, brasilianischer Comiczeichner 

CAU